

Буковниця — село в гміні Терешполь Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Буковниця — село в гміні Ґрабув-над-Просною Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Буковниця — село в гміні Кробя Гостинського повіту Великопольського воєводства